L'edizione 1935-36 della I. Liga vide la vittoria finale del SK Admira Wien.

Capocannoniere del torneo fu Wilhelm Hahnemann del SK Admira Wien con 23 reti.

Classifica finale

Verdetto 
 SK Admira Wien Campione d'Austria 1935-36.
 SK Admira Wien, First Vienna FC e SK Rapid Wien ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1936.
 FK Austria Wien ammessa alla Coppa dell'Europa Centrale 1936 per aver vinto la coppa nazionale.
 Wiener AC retrocessa.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1935
Calcio nel 1936
Fußball-Bundesliga (Austria)